L'espressione inglese aspect ratio, letteralmente rapporto d'aspetto, indica il rapporto fra le due dimensioni principali di una figura bidimensionale. 

Il concetto può essere esteso anche a figure tridimensionali scegliendo due dimensioni caratteristiche della figura solida.

 Aspect ratio – in fotografia, nel cinema e in discipline correlate, il rapporto matematico tra la larghezza e l'altezza di un'immagine
 Aspect ratio – in tipografia, il rapporto matematico tra la larghezza e l'altezza 
 Pixel aspect ratio – in computer grafica, il rapporto tra la densità di informazioni raggiungibile sull'asse delle ordinate rispetto a quella raggiungibile sull'asse delle ascisse.
 Aspect ratio – in aerodinamica, il rapporto tra l'apertura alare e la corda media geometrica o tra il quadrato dell'apertura alare e la superficie alare.